Dacres ist der Familienname von:

 Fedrick Dacres (* 1994), jamaikanischer Leichtathlet
 Sydney Colpoys Dacres (1804–1884), britischer Marineoffizier